Curtea, comune del distretto di Timiș
Curtea de Argeș, municipio del distretto di Argeș